DWD steht für:
 Deutscher Wetterdienst, den nationalen meteorologischen Dienst der Bundesrepublik Deutschland
 Deutsche Wertpapierdruckerei, ein ehemaliges Unternehmen der DDR
 Dutch Water Dreams, eine niederländische Wildwasserbahn
 De Wet Decoration, einen südafrikanischen Militärorden 
 Flughafen ad-Dawadimi in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Diffusionsoffene Wand- und Dachplatte, im Holzhausbau
 Richtlinie (EU) 2020/2184, die Drinking Water Directive

DWd steht für:
 ein boreales, wintertrockenes Klima nach Effektive Klimaklassifikation

Abkürzung